Landkreis Fulda, een district in de Duitse deelstaat Hessen
Fulda (stad), een stad in de Duitse deelstaat Hessen
Fulda (rivier), een rivier in Duitsland
Fulda (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota

Fulda (vlinder), een geslacht van vlinders

Zie ook
Borussia Fulda, een Duitse voetbalclub
Abdij van Fulda
Prinsbisdom Fulda
Vorstendom Fulda